Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Каміла Джорджі.

Алізе Корне виграла титул, у фіналі перемігши Джорджі з рахунком 7–6(7–3), 5–7, 7–5, відігравши матч-бол у третьому сеті.

Сіяні гравчині 

 Агнешка Радванська (півфінал)
 Роберта Вінчі (2 коло)
 Карла Суарес Наварро (півфінал)
 Алізе Корне (переможниця)
 Клара Коукалова (чвертьфінал)
 Івонн Мойсбургер (чвертьфінал)
 Магдалена Рибарикова (чвертьфінал)
 Цветана Піронкова (2 коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні 

  Клер Феерстен (кваліфікувалася)
  Настасья Барнетт (1 коло)
  Віра Душевіна (кваліфікувалася)
  Софія Арвідссон (2 коло)
  Крістіна Кучова (кваліфікувалася)
  Штефані Фогт (1 коло)
  Аранча Рус (2 коло)
  Александра Крунич (кваліфікаційний матч)

Кваліфікувались 

  Клер Феерстен
  Крістіна Кучова
  Віра Душевіна
  Ксенія Первак

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

BNP Paribas Katowice Open, одиночний розряд
2014